Faustina (slak), een geslacht van slakken
 Faustina de Oudere, gemalin van Antoninus Pius
 Faustina de Jongere, dochter van Antoninus Pius en Faustina de oudere
 Faustina (keizerin), echtgenote van Constantius II
 Faustina en Liberata, 6e-eeuwse Italiaanse heiligen
 Faustina Kowalska (1905-1938), Pools mystica
 Faustina (opera), een opera van Enrico Bernardi
 films:
 Faustina (1957) van José Luis Sáenz de Heredia met María Felíx
 Faustina (1968) van Luigi Magni met Vonetta McGee en Enzo Cerusico
 Faustyna (1994) van Jerzy Lukaszewicz met Dorota Segda, gebaseerd op Faustina Kowalska